

Toponymie 
 Orschwiller, un village du Haut-Rhin

Patronyme 

 Henri Boug d'Orschwiller (1783-1859), peintre et sculpteur français